Sonatine voor piano (Aho)
 Sonatine voor piano (Weinberg)